Prunières (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Prunières (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Prunières (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy